Denumirea de Alekovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Alekovo, un sat în comuna Alfatar, regiunea Silistra;
 Alekovo, un sat în comuna Sviștov, regiunea Veliko Tărnovo.